Чемпионат Кабо-Верде по футболу () — высший дивизион национального футбольного чемпионата Кабо-Верде, основанный в 1953 году.

История

До независимости государства 
Первый футбольный чемпионат, который не был официальным, состоялся в 1938 году и был колониальным, а затем провинциальным, участвовали только клубы с острова Сан-Висенти. Первый официальный чемпионат прошёл в 1953 году, и в нём приняли участие клубы только с островов Сан-Висенти (вместе с его окрестностями) и Сантьягу. С 1953 по 1974 год, до независимости Кабо-Верде, «Минделенси» выиграл 6 чемпионатов, «Академика» (Минделу) - 3, «Спортинг» (Прая) и «Травадорис» - 2, «Кастилью», «Академика» (Прая) и «Боависта» - по одному титулу. С 1955 по 1959 и в 1970 году чемпионат не проводился.

После независимости государства 
После независимости клубы с разных островов страны стали выявлять чемпиона в финале. «Минделенси» выиграл первый чемпионат независимого Кабо-Верде. «Ботафогу», выигравший турнир в 1980 году, стал первым чемпионом страны не с островов Сан-Висенти или Сантьягу. В 1984 году «Дерби» обыграл «Академика» (Испаргус) в первом финале клубов с одного острова. Групповая система была введена в 1990-х годах. В  1997, 1999 и 2000 годах чемпион выявлялся в финале. В 1995, 1996, 1998, 2001 и 2002 годах победителем турнира становилась команда с наибольшим количеством очков. С 2003 года чемпион выявляется в плей-офф. В 2015 году на заседании FCF было решено сохранить групповую систему турнира. В сезоне 2017 года к двум группам команд регулярного сезона была добавлена третья, в полуфинал выходят три победителя групп и вторая команда с наибольшим количеством очков. Чемпион турнира получает право участвовать в Лиге чемпионов КАФ в следующем сезоне.

В сезоне 2005 года «Спортинг» (Прая) победил «Деспортиву» (Истенсия-Байшу) 13:0, что стало самым результативным матчем турнира, также «Спортинг» забил наибольшее количество голов в чемпионате (35). «Спортинг» и «Батуки» являются рекордсменами по набранным в чемпионате очкам - 19. В 2008 года «Дерби» стал первым клубом, который одержал победы во всех матчах регулярного сезона (в 2015 он повторил этот результат), вторым стал «Атлетику» в 2012, а третьим - «Минделенси» в 2015, который также пропустил только один гол.

Формат лиги 
Турнир разыгрывается между чемпионами девяти островов (10-й остров, Санта-Лузия, не заселён. Санта-Лузия и её островки входят в состав Премьер-дивизиона Сан-Висенти).

Сезон 2019

Группа A
 «Академика» (Порту-Нову, о. Санту-Антан)
 «Академика» (Прая, о. Сантьягу)
 «Академика» (Сан-Филипе, о. Фогу)
 «Минделенси» (Минделу, о. Сан-Висенти)

Группа B
 «Академику 83» (Порту-Инглес, о. Маю)
 «Санту-Крусифишу» (Кокули, о. Санту-Антан)
 «Спортинг» (Лем, о. Брава)
 «Ультрамарина» (Таррафал, о. Сан-Николау)

Группа C
 «Варандинья» (Таррафал, о. Сантьягу)
 «Оазис Атлантику» (Санта-Мария, о. Сал)
 «Онсе Эстрелас» (Бофаррейра, о. Боа-Виста)
 «Селтик» (Прая, о. Сантьягу)

Победители

До независимости 
В чемпионате участвовали клубы с островов Сан-Висенти и Сантьягу вплоть до конца португальского правления.

1953: Академика (Минделу) 2:0 Витория
1954: Минделенси 3:0 Травадорис
1955–59: Не проводился
1960: Минделенси bt Травадорис
1961: Спортинг (Прая) bt Амарантис
1962: Минделенси bt Боависта
1963: Боависта 3:0 Академика (Минделу)
1964: Академика (Минделу) 2:0 Спортинг (Прая)
1965: Академика (Прая) 3:2 Дерби
1966: Минделенси 3:1 Спортинг (Прая)
1967: Академика (Минделу) 2:0 Травадорис
1968: Минделенси 1:0 Академика (Прая)
1969: Спортинг (Прая) bt Академика (Минделу)
1970: Не проводился
1971: Минделенси bt Спортинг (Прая)
1972: Травадорис 2:2, 1:0 Академика (Минделу)
1973: Кастилью 1:0 Витория
1974: Травадорис 2:1 Кастилью

Всего титулов

После независимости 

1975: Не проводился
1976: Минделенси 0:0, 3:0 Ботафогу
1977: Минделенси 2:0, 0:2 (по пен. 4:3) Спортинг (Прая)
1978: Победитель чемпионата о-ва Сотавенту не решился бросить вызов победителю о-ва Барлавенту («Минделенси»)
1979: Не проводился
1980: Ботафогу 2:1 Минделенси
1981: Минделенси 2:0 Ботафогу
1982: Не проводился из-за того, что в 1982 году состоялся Кубок Амилкара Кабрала
1983: Академику (Саль-Рей) 2:0 Минделенси
1984: Дерби 6:5 по пен. Академика (Испаргус)
1985: Спортинг (Прая) 2:0 Морабеса
1986: Не проводился
1987: Боависта 3:1, 0:0 Атлетику
1988: Минделенси 2:0, 0:1 Спортинг (Прая)
1989: Академика (Минделу) 0:0 1:1 Санта-Мария
1990: Минделенси 2:1, 1:0 Деспортиву (Прая)
1991: Спортинг (Прая) 0:0, 1:0 Деспортиву (Рибейра-Брава)
1992: Минделенси 0:0, 1:1 Травадорис
1993: Академика (Испаргус) 2:2, 2:1 Боависта
1994: Травадорис 2:0, 2:1 Атлетику
1995: Боависта
1996: Травадорис
1997: Спортинг (Прая) 0:0, 1:1 Минделенси
1998: Минделенси
1999: Амарантис 2:0, 1:1 Вулканикус
2000: Дерби 1:1, 1:0 Академика Оперария
2001: Онсе Унидус
2002: Спортинг (Прая)
2003: Академику ду Аэропорту 3:1, 3:2 Ультрамарина
2004: Спорт Саль-Рей Клуб 2:0, 1:2 Академика (Прая)
2005: Дерби 1:1, 4:3 Спортинг
2006: Спортинг (Прая) 1:0, 2:2 Академику ду Аэропорту
2007: Спортинг (Прая) 0:0, 1:1 Академика (Минделу)
2008: Спортинг (Прая) 0:1, 3:0 Дерби
2009: Спортинг (Прая) 2:0, 1:1 Академика (Прая)
2010: Боависта 2:0, 1:0 Спортинг (Прая)
2011: Минделенси 0:0, 1:0 Спортинг (Прая)
2012: Спортинг (Прая) 1:1, 0:0 Атлетику
2013: Минделенси 3:0, 2:2 Академика (Порту-Нову)
2014: Минделенси 2:1, 0:0 Академика (Сан-Филипи)
2015: Минделенси 1:1, 1:1 (по пен. 4:3) Дерби
2016: Минделенси 0:1, 1:0 (по пен. 5:4) Академика (Порту-Нову)
2017: Спортинг (Прая) 2:1, 3:2 Ультрамарина
2018 : Академика (Прая) 2:0 Минделенси

Всего титулов

Всего титулов по островам

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Чемпионат Кабо-Верде  на fifa.com
Чемпионат Кабо-Верде на rsssf.com

Футбол в Кабо-Верде
Кабо-Верде